De CDU staat voor:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (Bondsrepubliek) (de CDU uit de Bondsrepubliek Duitsland)
Christlich-Demokratische Union Deutschlands (DDR) (de CDU uit de DDR)
Christelijk-Democratische Unie (Nederlandse politieke partij uit de jaren dertig)
Christen-Democraten Unie (Voormalige politieke partij uit de jaren zestig)
Christendemocratische Unie (Italië) (Italiaanse politieke partij)
Christendemocratische Unie (Oekraïne) (Oekraïense politieke partij)
Unitaire Democratische Coalitie (Portugal) (Gezamenlijke linkse kieslijst in Portugal)